Abraham Klein peut désigner :
 Abraham Moses Klein (1909-1972), avocat, poète et écrivain canadien ;
 Abraham Klein (1927-2003), physicien américain.
 Abraham Klein (1934-), arbitre israélien de football.